Суперліга Туреччини 2019—2020 — 62-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 18 березня по 12 червня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири голи(H) – Вдома(A) – В гостях

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги  
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2020
Туреччина
Туреччина
2019 у турецькому спорті
2020 у турецькому спорті